Miejscowości w USA:
 Rising Sun – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Ohio
 Rising Sun – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Cecil

Muzyka
 Rising Sun – album zespołu TVXQ